István Szabó peut désigner :
 István Szabó (né en 1938), un réalisateur hongrois ;
 István Szabó (1906-1980), un ingénieur et mathématicien allemand d'origine hongroise.
 István Szabó (né en 1950), un kayakiste hongrois ;